Arne Jacobsen har flere betydninger:
 Arne Jacobsen – dansk arkitekt og designer
 Arne Jacobsen (bueskytte) – dansk bueskytte